Smiles & More foi uma banda alemã de eurodance/bubblegum dance formada em 1999 pelos músicos Manu Moore, Dominique Smiles e Captain Dan. Eles são responsáveis pelo hit Jet Set Life, que apareceu em vários álbuns de dança e festa, e foi lançado como single em 1999. Essa canção se encaixa principalmente no gênero bubblegum dance, com vocais femininos agudos cantando o refrão e outros vocais. O seu hit "Jet Set Life" foi parcialmente escrito e produzido por Felix J. Gauder (co-autor de "Max Don't Have Sex With Your Ex", do E-Rotic) e foi publicada pela BMG Records. Gauder foi uma forte influência no projeto Smiles & More. Até hoje não se sabe o que ocasionou o encerramento desse grupo. Manu Moore mais tarde encabeçou o projeto de eurodance de Felix J. Gauder, Missing Heart entre 1999-2002. Jet Set Life é incorretamente creditada como sendo a canção de SMiLE.dk.

Discografia

Singles 
 "Jet Set Life" (1999)

Ligações externas 
 "Smiles & More" no Bubblegum Dancer

Bandas
Bandas formadas em 1999
Bandas de eurodance
Bandas extintas em 1999
Bandas da Alemanha